Skibniewski este un nume de familie polonez. Forma de sex feminin este Skibniewska.

Purtători ai numelui sunt următoarele persoane:

 Aleksander Skibniewski, proprietar polonez, activist social, jurist, membru al Parlamentului Bucovinei
 Bronisław Skibniewski, proprietar și om de afaceri polonez